«Бог меня зафрендил» () — американский телесериал, премьера которого состоялась 30 сентября 2018 года на телеканале CBS. 29 января 2019 года канал CBS продлил телесериал на второй сезон. 14 апреля 2020 года стало известно о том что канал CBS закрыл телесериал после двух сезонов.

Сюжет 
В сериале рассказывается о жизни Майлса Файнера, откровенного атеиста и подкастера, к которому отправил запрос на добавление в друзья в Facebook аккаунт с именем «Бог». Аккаунт «Бога» предлагает новых друзей Майлсу, людям в его родном городе Нью-Йорке, которым потребуется помощь. Изначально Майлс решает следовать этим советам, чтобы помочь людям. Во время его второго такого запроса он встречает и оказывает поддержку Каре Блум, журналистке. Его первым запросом в друзья от бога был врач, который потерял пациента, а также был на грани потери своей девушки. Вместе с Карой Блум и его лучшим другом хакером Ракешем, Майлс также пытается выяснить, кто стоит за учетной записью «Бог». Атеистические взгляды Майлса иногда вызывают разногласия с его отцом, который является пастором епископальной церкви в Гарлеме.

Использование Facebook 
«Бог меня зафрендил» часто использует Facebook как повествовательное устройство. Слово «зафрендил» в названии сериала относится к действию подружиться с кем-то в социальных сетях, предоставляя этому человеку особые привилегии. Например, в Facebook друзья могут просматривать и публиковать сообщения на своей временной шкале. В «Бог меня зафрендил» это позволяет Богу связываться с Майлсом, тем самым давать ему различного рода подсказки. Хотя большая часть доходов Facebook поступает от рекламы, создатель сериала Стивен Лилиен сообщил, что их переговоры с Facebook были ограничены обсуждением «как много мы можем изобразить».

Актёры и персонажи

В главных ролях 
 Брэндон Майкл Холл — В роли Майлса Файнера, скептического атеиста, который ведёт подкаст о своём атеизме. Жизнь Майлса находится в хаосе, когда он зафрендился с Богом на Facebook, который затем посылает ему предложения друзей. Предложения отправляют Майлса в путешествие, чтобы изменить жизни людей в положительную сторону.
 Виолетт Бин — В роли Кары Блум, журналистки, которую однажды аккаунт бога предложил Майлсу в друзья. Позже Кара подружилась с Майлсом и его другом Ракешем Сехгалом.
 Сурадж Шарма — В роли Ракеша Сехгала, лучшего друга Майлса. Ракеш вместе с Майлсом работают в одной компании, но практически никто не знает, что Ракеш является хакером, способным обойти почти всё.
 Джависия Лесли — В роли Али Файнер, сестры Майлса. Али работает барменом в баре, она также помогает Майлсу наладить отношения с отцом. Даёт советы Майлсу, когда это необходимо. Али является лесбиянкой в сериале.
 Джо Мортон — В роли Преподобного Артура Файнера, отца Майлса и Али.

Обзор сезонов

Список эпизодов

Сезон 1 (2018—2019)

Сезон 2 (2019—2020)

Производство

Разработка

Кастинг

Съемки

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США 2020-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2018 году
Телесериалы США, завершённые в 2020 году
Драматические телесериалы США
Телесериалы США в жанре фэнтези
Телесериалы на английском языке
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы об ангелах
Телесериалы Warner Bros. Television
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке